Desa Dayeuhkolot kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Dayeuhkolot (administrativ by i Indonesien, lat -6,68, long 107,64), Jawa Barat, 
 Desa Dayeuhkolot (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 107,62), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar